La famille des Tricoliidae est une famille de mollusques gastéropodes de l’ordre des Archaeogastropoda, super-famille des Trochacea.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Eulithidium Pilsbry, 1898
 genre Gabrielona Iredale, 1917
 genre Hiloa Pilsbry, 1917
 genre Phasianella Lamarck, 1804
 genre Tricolia Risso, 1826

Selon  et  :
 genre Tricolia Risso, 1826

Selon  :
 genre Eulithidium
 genre Tricolia

Notes et références

Références taxinomiques 
 
 
 
 
 
 

Archaeogastropoda
Famille de mollusques (nom scientifique)